Спарта́к Васи́льевич Мишу́лин (22 октября 1926, Москва, СССР — 17 июля 2005, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1981), заслуженный деятель культуры Польши (1976), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1998).

Биография 
Спартак Мишулин родился 22 октября (согласно документам) 1926 года в Москве, согласно утверждению его дочери, — родился 22 апреля. 

Своего отца он не знал, но предполагал, что им мог быть писатель Александр Фадеев, с которым у его матери был роман во время учёбы в Московской горной академии. 

Мать, Анна Васильевна Мишулина, была заместителем наркома промышленности и входила в круг партийной номенклатуры. Имя Спартак получил по настоянию своего дяди (брата матери), известного историка, профессора Александра Васильевича Мишулина (1901—1948), специализировавшегося на восстании Спартака. 

В сознательном возрасте Спартака его мать вышла замуж за человека по имени Василий и поменяла сыну отчество. До этого он с рождения был Спартаком Владимировичем. 

Семья Мишулиных жила в самом центре Москвы — в Настасьинском переулке. Спартак с ранних лет был увлечён театром и мечтал стать артистом.

В 1937 году Анна Мишулина была арестована как враг народа и сослана в Ташкент, а Спартак остался на попечении у своего дяди Александра Мишулина, занимавшего должность ректора Академии общественных наук при ЦК КПСС. После начала Великой Отечественной войны семья Мишулиных оказалась в эвакуации в городе Дзержинске, Горьковской области).

В 1941 году Спартак Мишулин поступил в артспецшколу в Анжеро-Судженске (он думал, что школа артистическая). После учёбы в артиллерийской спецшколе пострадал за искусство — был осуждён за кражу электрических лампочек (из соображений крайней необходимости, для спектакля), потом попался на краже книжки из библиотеки и использовании портретов вождя в качестве писчей бумаги, за что был приговорён к лишению свободы. Отсидел три года. Но даже в лагере он не переставал заниматься самодеятельностью. Однажды его заметил заведующий клубом и пригласил к себе в село Брусово Удомельского района Калининской области. Какое-то время Мишулин работал в Брусове завклубом. А позднее — в разных провинциальных театрах. И тогда его нашли родственники.

В 1948 после неудачи при поступлении в ГИТИС, Спартак Мишулин был отправлен во вспомогательный состав драматического театра города Калинина; окончив театральную студию при этом театре и за первые пять лет работы на сцене сыграв около сорока ролей, Мишулин перешёл в труппу Омского драматического театра, в 1958 снова вернулся в Калинин.

В 1957 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

В 1960 году, после гастролей в Москве Калининского областного драматического театра, Мишулин был приглашён сразу в три столичных театра — театр имени Ленинского комсомола, Центральный театр Советской армии (ЦТСА) и Театр сатиры. Выбрав Московский академический театр сатиры, служил в нём непрерывно в течение сорока пяти лет (1960—2005), до последних дней своей жизни.

Широкую известность актёру принесли в 1966 году первые выпуски эстрадно-развлекательной юмористической телепередачи Центрального телевидения Гостелерадио СССР «Кабачок „13 стульев“», в которой он исполнял роль пана директора на протяжении последующих четырнадцати лет (1966—1980). Его популярность ещё более возросла после исполнения ролей Саида в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1970) и Тараканова в фильме Владимира Бычкова «Достояние республики» (1971), а также после демонстрации по телевидению фильмов-спектаклей Театра сатиры «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (1971) и «Маленькие комедии большого дома» (1973).

Одной из самых долгоиграемых Спартаком Мишулиным ролей в театре была роль Карлсона в спектакле «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (1968) режиссёра Маргариты Микаэлян на сцене Театра сатиры, ставшая «визитной карточкой» актёра. Когда Мишулина спрашивали, не надоело ли ему почти сорок лет играть мужчину с пропеллером, он всегда отвечал: «Я могу вернуть людям детство, особенно своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А разве это мало — вернуть людям детство?».

В 1992 году Мишулин сыграл в бенефисе «„Спартак“ (Мишулин) — „Зритель“ (сборная)».

Семья 
Жена Валентина Константиновна Мишулина (род. 1945).

Дочь Карина Мишулина, актриса театра и кино (род. 1979). Трижды замужем, две дочери — Кристина и Полина.

Увлечения 
Болел за московский футбольный клуб «Спартак».

Смерть 
Спартак Мишулин скончался на 79-м году жизни в четыре часа утра 17 июля 2005 года в Центре кардиохирургии в Москве в результате остановки сердца после операции на сердце (незадолго до смерти, в июне 2005 года, актёр был госпитализирован в кардиологический центр с диагнозом «сердечная недостаточность»). Гражданская панихида состоялась 21 июля 2005 года в Московском академическом театре сатиры, где актёр прослужил сорок пять лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Скандалы после смерти 
Летом 2017 года в СМИ появилась информация о том, что у Спартака Мишулина есть внебрачный сын Тимур Еремеев, который сам заявил об этом. Вдова актёра, Валентина Мишулина (Казакова), подала в суд на Еремеева иск о защите чести и достоинства. Тушинским судом города Москвы её исковые требования были отклонены. Дочь Спартака Мишулина, Карина, представлявшая интересы матери в суде, также высказала намерение об эксгумации останков отца, чтобы опровергнуть выводы ДНК-теста. Из-за разгоревшегося скандала Карина Мишулина была уволена из Московского академического театра сатиры.

Творчество

Театральные работы

Тверской областной академический театр драмы 
  — «Мы — суворовцы!» Моторина — Володя Бойцов
  — «Хождение по мукам» по роману А. Н. Толстого, реж.: А. С. Сафронов — Антоша Арнольдов, штабной
  — «Семья» И. Ф. Попова, реж.: А. С. Сафронов — Ермаков, квартирант, Стряпунов, интеллигент
 «Парень из нашего города» К. Симонова
 «На той стороне» — Денисов
 «От этого не уйдёшь» В. Сухаревича, реж.: А. С. Сафронов — Иван Колосов
 «Забавный случай» К. Гольдони
 «Преступление Риггса»
 «День чудесных обманов» Р. Б. Шеридана
 «Свадебное путешествие» Дыховичного и Слободского — Андрей Птицын
  — «Чёртова мельница» И. Штока — Чёрт 1-ого разряда
  — «Годы минувшие» Н. Ветлугина, реж.: А. С. Сафронов — Андрейко
  — «Хрустальный ключ» Е. М. Бондаревой
  — «Коллеги» В. Аксёнова, Ю. Стабовой, реж.: Г. Георгиевский

Омский академический театр драмы 
  — «Дикари» С. Михалкова, реж.: Ю. А. Альховский — Роман Любешкин
  — «В старой Москве» В. Пановой, реж.: С. Ф. Владычанский — Миша
 1958 — «Сердца должны гореть» Л. Митрофанова — Алёша
  — «Клоп» В. В. Маяковского, постановка: В. Я. Мотыль — Швейцар, Двуполое Четвероногое
 1960 — «Иркутская история» А. Арбузова, реж.: Ю. А. Альховский — Сергей
 «Когда цветёт акация» Б. Винникова, реж.: С. Ф. Владычанский — Борис
 «Живой ключ» М. Бударина — Гудимов
 «Весенние скрипки» А. Штейна — Кинжалов
 «Дали неоглядные» Н. Вирты — От автора
 «Обрыв» по роману И. Гончарова, реж.: Ю. А. Альховский — Викентьев
 «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо — Умберто
 «Лгун» К. Гольдони — Арлекин
 «Свадьба с приданым» Н. Дьяконова — Курочкин
 «Три сестры» А. П. Чехова, реж.: Е. Хигерович — Тузенбах

Московский академический театр сатиры 
  — «Клоп» В. В. Маяковского, постановка: В. Плучека и С. Юткевича — Слесарь (ввод в спектакль)
  — «4-й позвонок» Мартти Ларни, постановка: Д. В. Тункель — Родмен, Мистер Риттер
 1961 — «Яблоко раздора» М. А. Бирюкова, постановка: В. Н. Плучека — Аркадий, дирижёр колхозного духового оркестра
 1961 — «Фунт лиха» С. Д. Нариньяни, постановка: Д. В. Тункель — Пека
  — «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова — Остап Бендер
  — «Гурий Львович Синичкин» В. Дыховичного, В. Масса, М. Слободского, М. Червинского, реж.: Д. В. Тункель — Ветринский
 1963 — «Проделки Скапена» Ж.-Б. Мольера, реж.: Е. Я. Весник — Скапен
  — «Женский монастырь» В. А. Дыховичного и М. Слоболского, реж.: В. Н. Плучек — Ладыгин, архитектор
  — «Баня» В. В. Маяковского; постановка Н. Петрова, В. Н. Плучека и С. И. Юткевичем, — Режиссёр
 1967 — «Интервенция» Л. И. Славина, реж.: В. Н. Плучек — Жув и Филька-анархист
  — «Последний парад» А. П. Штейна, реж.: В. Н. Плучек — Понедельник
 1968 — «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» по А. Линдгрен — Карлсон
  — «У времени в плену» А. П. Штейна, реж.: В. Н. Плучек — главарь
  — «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца, постановка: М. А. Микаэлян — Король
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя, постановка В. Н. Плучека — Лука Лукич Хлопов
 1972 — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта; реж.: М. А. Захаров — Повар
 1972 — «Таблетку под язык» А. Макаёнка — Скоромный, заготовитель райпотребсоюза
  — «Маленькие комедии большого дома» А. М. Арканова и Г. И. Горина — квартирный вор
  — «Клоп» В. В. Маяковского, реж.: В. Н. Плучек — мужчина
  — «Ремонт» Михаила Рощина, реж.: В. Н. Плучек — Изобретатель
  — «Бег» М. А. Булгакова, реж.: В. Н. Плучек — Григорий Лукьянович Чарнота, кавалерист, генерал-майор
  — «Замшевый пиджак» C. Стратиева, режиссёр-постановщик: А. В. Мекке — Застрявший в лифте
  — «Чудак» Н. Хикмета, реж.: В. П. Кондратьев — Нури, бандит
 1980 — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, реж.: В. Н. Плучек — Пичем
  — «Самоубийца» Н. Р. Эрдмана, реж.: В. Н. Плучек — Калабушкин Александр Петрович
 1982 — «Концерт для театра с оркестром…» Г. Горина, А. Ширвиндта, реж.: А. А. Ширвиндт
  — «Крамнэгел» П. Устинова, реж.: В. Н. Плучек — Крамнэгел
  — «Молчи, грусть, молчи…» А. Ширвиндта
  — «Бремя решений» Фёдора Бурлацкого», реж.: В. Н. Плучек — генерал Тейлор
  — «Страсти Черноморья» Ф. Искандера — пенсионер
  — «„Спартак“ (Мишулин) — „Зритель“ (сборная)», реж.: А. А. Ширвиндт — бенефис С. В. Мишулина
 1992 — «Горячее сердце» А. Н. Островского, реж.: В. Н. Плучек — Хлынов (премьера — 16.12.1992)
  — «Счастливцев-Несчастливцев» Г. Горина, реж.: Сергей Арцибашев — Бораенко
  — «Неаполь — город миллионеров» Э. Де Филиппо, реж.: М. Мокеев — Дженнаро Йовине
  — «Андрюша» А. Арканова и А. Ширвиндта, реж.: А. А. Ширвиндт
  — «Игра» по мотивам пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», реж.: М. Козаков — Расплюев
  — «Нам всё ещё смешно»

Московский новый драматический театр 
  — «Малыш и Карлсон» — Карлсон
  — «Журден», по пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве», реж.: Андрей Сергеев — Журден
  — «Неаполь — город миллионеров» Э. Де Филиппо — Джениаро

Моско́вский драмати́ческий теа́тр «Моде́рн» («Моде́рнъ») 
  — «Счастливое событие» — Старик

Фильмография 

  — Яблоко раздора — оркестрант-«тарелочник» (нет в титрах)
  — Белое солнце пустыни — Саид
 1969 — В тринадцатом часу ночи — Леший
  — В тридевятом царстве… — новый премьер-министр, главарь военной хунты
 1970 — Денискины рассказы — «индеец», ведущий аттракциона по стрельбе из лука
  — Достояние республики — Илья Спиридонович Тараканов, бывший управляющий имением князя
 1971 — Алло, Варшава! — Кашкин, телережиссёр
  — Карнавал — Аркадий Клятуманов
 1972 — Нет дыма без огня — Гуммат
 1972 — Только ты — Яков Плутархович Наконечников (Яшка «Буксир»), снабженец
  — Автомобиль, скрипка и собака Клякса — музыкант без инструмента / таксист
 1974 — Кыш и Двапортфеля — Васин
 1974 — Поцелуй Чаниты — префект полиции
 1974 — Отроки во Вселенной — робот-вершитель (нет в титрах)
  — Ау-у! — Спартак Васильевич, придворный
  — Песни над облаками — Махмуд, брат Нафисат, ассистент гипнотизёра
  — Три дня праздника — режиссёр
  — Талисман — Капустин, директор мебельного магазина
  — Перикола — дон Педро, правитель города
  — Осторожно, Василёк! — учитель физики
  — Хорошо сидим! — агент по снабжению
  — Человек с бульвара Капуцинов — вождь племени индейцев-команчей
  — Частный детектив, или операция «Кооперация» — Георгий Михайлович Пузырёв, отец Дмитрия
  — Бабник — Григорий Александрович
 1990 — Очарованный странник — цыган
  — Вербовщик — Григорий Степанович Логинов, парикмахер
 1991 — Тень, или Может быть, всё обойдётся — министр финансов
 1991 — Чёртов пьяница — Степан Додонышкин, токарь
 1991 — Щен из созвездия Гончих Псов — директор магазина
  — Воздушные пираты — шеф спецкоманды авиаагентства
 1992 — Выстрел в гробу — Булкин, моргунист / полковник
 1992 — На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди — евнух
  — Бравые парни — майор Казбек Памиров
  — Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах — главный рассказчик
 1994 — Бульварный роман — Мордка Палем
 1994 — Мастер и Маргарита — Арчибальд Арчибальдович, метрдотель Грибоедовского ресторана
  — Нефертити — помощник Монкутура
  — Дела смешные — дела семейные
 1996 — Старые песни о главном 2 — пан Директор
 1996 — Кафе «Клубничка» — Гамлет Самвелович
  — Бедная Саша — Корявый, вор в законе
  — Бременские музыканты — гениальный сыщик
  — Сыщики (серия «Знак Иуды») — Алим Алимов, главарь наркомафии
 2001 — Сыщик с плохим характером
  — Если невеста ведьма — кассир
 2002 — Медики — Семён Петрович
  — Козлёнок в молоке — Костожогов, поэт
 2003 — Курорт особого назначения
 2003 — Спасибо — даритель
  — Не в деньгах счастье — Бланк
  — На реке Девице — эпизод
 2006 — Азирис Нуна — сторож (фильм вышел после смерти актёра)

Роли в киножурнале «Ералаш» 
  — «Ну почему мы так говорим?» (выпуск № 1) — сосед мальчика
  — «Хочу в кино!» (выпуск № 21) — режиссёр (в титрах не указан)
  — «Злодей, добряк и… тот, кто живёт на крыше» (выпуск 24) — Карлсон (в титрах не указан)
  — «Голодовка» (выпуск № 92) — Василий Семёнович, директор школы
  — «Сколько времени?» (выпуск № 126) — часовщик
  — «1 апреля» (выпуск № 160) — директор школы

Телеспектакли 

  — Интервью у весны — фельетонист Пётр (Пека) Аверин
  — Кабачок «13 стульев» — пан Директор
 1966 — Театральные встречи БДТ в Москве — Степан, сценка про суфлёра
  — Швейк во Второй мировой войне — Балоун
  — Малыш и Карлсон, который живёт на крыше — Карлсон
 1971 — Женский монастырь — Антон Ладыгин
 1971 — Когда море смеется — Фелиппе Карера
  — Маленькие комедии большого дома — грабитель
  — Волшебный фонарь — Огюст Люмьер / куплетист / бродяга / старая селянка
  — Таблетку под язык — Скоромный
  — У времени в плену — главарь анархистов
 1980 — Альманах сатиры и юмора — фокусник
  — Аз и Ферт — Мордашев
  — Ревизор — Хлопов
  — Крамнэгел — Крамнэгел
  — Золотая рыбка — гость «Золотой рыбки» / актёр на сцене, используются фрагменты телепередачи Кабачок «13 стульев»
  — Что такое «Ералаш»? — ведущий / режиссёр / король / Карлсон
  — Самоубийца — Александр Петрович Калабушкин
  — Кукольный дом
  — Счастливцев — Несчастливцев — Бодаенко

Озвучивание мультфильмов 
  — Волшебник Изумрудного города — Железный Дровосек
  — Кое-что о колесе — читает текст
  — Алиса в Зазеркалье — Траляля
  — Весёлая карусель № 14. И я бы мог… — читает текст
 1983 — Шалтай-Болтай
  —  — Приключения поросёнка Фунтика — Пинчер-старший, лучший сыщик с дипломом / Шоколад, бегемот (4 серия)
 1986 — Кто?
  — Исчезатель — полисмен Комсток
  — Доверчивый дракон — авиатор
  — Всех поймал — живодёр
  — Новое платье короля — портной
  — Жил отважный капитан
  — Незнайка и Баррабасс — Бурш

Работа на телевидении 
 — — на протяжении четырнадцати лет исполнял роль пана директора в эстрадно-развлекательной юмористической телепередаче Центрального телевидения Гостелерадио СССР «Кабачок „13 стульев“».

Работа на Всесоюзном радио 
 Вёл передачу с песнями о цирке и о цирковом искусстве на Всесоюзном радио Гостелерадио СССР.

Награды и достижения 
 Заслуженный артист РСФСР (10 апреля 1969) — за заслуги в области советского театрального искусства
 Заслуженный деятель культуры Польши (1976)
 Народный артист РСФСР (1 декабря 1981) — за заслуги в области советского театрального искусства
 орден Почёта (12 июля 1996) — за заслуги в развитии отечественного киноискусства и создание высокохудожественного фильма «Белое солнце пустыни»
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1997 года (6 июня 1998) — за художественный фильм «Белое солнце пустыни»
 орден Дружбы (10 октября 2002) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства

Память 
Творчеству и памяти актёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 «Спартак Мишулин. „Саид и Карлсон“» («Первый канал», 2016)
 «Спартак Мишулин. „Последний день“» («Звезда», 2017)
 «Спартак Мишулин. „Острова“» («Культура», 2017)
 «Спартак Мишулин. „Человек с непредсказуемым прошлым“» («ТВ Центр», 2021)

Примечания 

Персоналии:Московский театр сатиры
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Репрессированные в СССР
Кабачок «13 стульев»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний